Katholische Volkspartei ist der Name folgender Parteien:

in Deutschland:
 Katholische Volkspartei (Baden)
 Katholische Volkspartei (Bayern), Vorgängerpartei der Zentrumspartei
 Katholische Volkspartei in Hessen, siehe Zentrumspartei Hessen #Katholische Volkspartei Hessen

in anderen Ländern:
 Katholische Volkspartei der Schweiz
 Katholische Volkspartei (Polen), Partei der deutschen Minderheit in Polen
 Katholische Volkspartei (Österreich)
 Katholieke Volkspartij, Niederlande